Comet může být:

 Comet (politická strana) – radikální izraelská politická strana
 IK Comet – norský hokejový tým
 De Havilland Comet – britský dopravní letoun
 Comet I – typ britského tanku z 2. světové války
 Comet (síťová technologie) - předchůdce WebSocketu